Municipio de Leicester puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Leicester (condado de Buncombe, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Buncombe.
 Municipio de Leicester (condado de Clay, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Clay.